Hop může být:

české citoslovce vyjadřující skok (poskok, přeskok, výskok)
 Hop (postava) – postava z příběhů o včelce Máje
 hop (počítačové sítě) – počet průchodů směrovači používaný pro udávání vzdáleností v počítačových sítích

hudební a taneční pojmy
Glitch Hop
Hip hop, hudební a taneční žánr
Americký hip-hop
East Coast hip hop
Hip hop v Česku
Old school hip hop
West Coast hip hop
Lindy hop, swingový tanec
Trip hop

názvy uměleckých skupin
Hop Trop, česká trampská a country hudební skupina

v kultuře

Romano Hip Hop – album české romské skupiny Gipsy.cz z roku 2006
Hop – a je tu lidoop – český film z roku 1977, režie Milan Muchna